Butin ist der Name der zwei isomeren Kohlenwasserstoffe aus der homologen Reihe der Alkine (genauer der Butine) mit der Summenformel C4H6:
 1-Butin
 2-Butin

Butin ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Butin (1928–2021), deutscher Phytopathologe und Forstwissenschaftler
 Hubertus Butin (* 1964), deutscher Kunsthistoriker und Ausstellungskurator
 Jacques Butin (* 1925), französischer Hockeyspieler
 Michail Dmitrijewitsch Butin (1835–1907), russischer Kaufmann, Unternehmer und Mäzen

Butin ist der Name folgender Orte:
 Butin (Timiș), Dorf im Kreis Timiș (Rumänien)
 deutsche Bezeichnung für Putim, Okres Písek, Tschechien